Hatley (Mississippi)
Hatley (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos